Johannes Frederik (type reddingboot KNRM)

 Johannes Frederik Hulk - Nederlands kunstschilder
 Johannes Frederik Fröhlich - Deens componist
 Karel Johannes Frederiks - ambtenaar, secretaris-generaal